Grand (muziekalbum), een muziekalbum uit 2005 van de Belgische rockband Monza
 Grand (Vosges), een gemeente in het Franse departement Vosges

Zie ook
 Le Grand (doorverwijspagina)